Baishi Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baishi Shuiku (reservoar i Kina, Zhejiang), 
 Baishi Shuiku (reservoar i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar